MG Cars — британская автомобилестроительная фирма, принадлежащая китайской компании Nanjing Automobile, в настоящее время производящая серийные легковые автомобили. До продажи Nanjing Automobile производила спортивные автомобили.

MG больше всего известна производством одного из первых двухместных открытых спортивных автомобилей.
В модельном ряде компании всегда преобладали спортивные автомобили. Основная фабрика располагалась в Эбингдоне, в 10 км от Оксфорда. Осенью 1980 года завод в Эбингдоне был закрыт и производство было прекращено. В 1982 году производство было восстановлено. 
В 1990-е — 2000-е годы MG принадлежала концерну BMW. 
В 2005 году группа MG Rover перешла под управление купившей её компании Nanjing Automobile Group. Nanjing восстановили выпуск спортивных автомобилей MG в 2007.

История 
В прошлом веломеханик, Уильям Моррис занялся в начале XX века набирающей обороты торговлей автомобилями и к 1910 году уже владел крупнейшим в Оксфорде автомобильным дилерским центром, носившим название «Morris Garage».
В 1923 году Сесил Кимбер, менеджер фирмы компании Morris, организовал производство спортивных автомобилей под торговой маркой MG (Morris Garage). Созданные на узлах шасси непритязательного Morris Minor, двигатель которого имел один распределительный вал в головке цилиндров, машины MG заслужили репутацию скромного подвижного спортивного автомобиля.
Серийные модели фирмы позволили ей занять ведущее место на международной спортивной арене.

 Признание 

В 1927 году на свет появляется самый известный автомобиль данного бренда — MG Midget, легковой двухместный родстер, который затем станет источником вдохновения дизайнеров для современного родстера TF. Уильям Моррис занимает главенствующую позицию в реструктурированной компании MG Car Company Limited. 

В 1935 году он вновь продает компанию Morris Motors, причем делает управляющим своего помощника Леонарда Лорда, а Сесил Кимбер стал уже подчиненным. В 1941 Лорд увольняет Кимбера.

 Затишье 

В 1950-х гг. компания MG вместе с другим британским брендом Austin Motor Company входит в состав British Motor Corporation. Расцвет фирмы начался в конце 1950-х, с приходом инженера Алека Иссигониса, который и создал переднюю подвеску для новой модели, буквально спасшей фирму, MG Y-type. Начали появляться успешные родстеры, такие как MGA, MGB, MGC, фастбек MGB GT и, конечно же, новое поколение Midget.
 
В 1968 году в корпорацию BMC входят такие бренды как Rover, Jaguar, Triumph, образовав British Leyland Corporation. Вскоре после этого события MG прекратили финансировать, затем после национализации компании, завод распустили.

Однако в 1982 году руководство British Leyland решает начать выпуск малолитражных автомобилей под брендом MG. Так логотип появляется на малолитражках Metro, Maestro, Montego, представлен прототип компактного электромобиля Impact.

В 2000 году, компания BMW объединила свои британские активы — фирмы MG и Rover — в единую группу MG Rover.

 Закат компании и её возрождение 
В 2005 году MG приобретает китайская компания Nanjing Automobile за €78 000 000.

Nanjing Automobile сразу занялась производством предыдущих моделей MG, слегка модернизировав их. Производство автомобилей было перенесено на завод компании в городе Нанкин.

В частности, в Нанкине производился аналог Rover 75 — MG7, а также седаны MG350, MG550, MG750.

26 декабря 2007 года происходит слияние NAC с SAIC, после чего MG (дизайн и производство) возвращается в Англию. 4 сентября 2008 года заводом в Лонгбридже выпускается первый после перерыва MGTF LE 500. 

В мае 2011 года в Лонгбридже начинается производство хэтчбэка C-класса MG6 GT, первого полностью нового MG за 16 лет. В июне 2011 года появляется MG6 Magnette (седан C-класса). В 2013 году в Лонгбридже начинается производство 5-дверного хэтчбека MG3, и в октябре 2013-го первый владелец получает ключи.

К ноябрю 2013 года в продаже имелись автомобили MG3 и MG6 модификаций GT (хэтчбек), Magnette (седан) и BTCC Edition — версия хэтчбека, отличающаяся турбированным мотором объёмом 1,8 л (при весе машины 1 490 кг) и мощностью 160 л.с., а также особым дизайном в спортивном стиле (BTCC — Чемпионат Великобритании среди легковых автомобилей, в который автомобили MG вернулись в 2012 году). В проектах компании числятся малые кроссоверы MG CS и MG Icon; по словам сотрудников компании, в будущем не исключается разработка купе или кабриолета, способного продолжить традиции MG F, MG TF и более ранних автомобилей этой марки.

Модельный ряд 
 Спортивные автомобили
 1924—1927 MG 14/28
 1927—1929 MG 14/40
 1929—1932 MG M-type|MG M-type Midget
 1931—1932 MG C-type|MG C-type Midget
 1931—1932 MG D-type|MG D-type Midget
 1931—1932 MG F-type|MG F-type Magna
 1932—1934 MG J-type|MG J-type Midget
 1932—1934 MG K-type|MG K-type Magnette
 1933—1934 MG L-type|MG L-type Magna
 1934—1936 MG N-type|MG N-type Magnette
 1934—1936 MG P-type|MG P-type Midget
 1936—1939 MG T-type#TA|MG TA Midget
 1939—1940 MG T-type#TB|MG TB Midget
 1945—1950 MG T-type#TC|MG TC Midget
 1950—1953 MG T-type#TD|MG TD Midget
 1953—1955 MG T-type#TF|MG TF Midget
 1955—1962 MG MGA|MGA
 1961—1979 MG Midget
 1962—1980 MG MGB|MGB
 1968—1969 MG MGB#MGC|MGC
 1973—1976 MG MGB#GT|MGB GT V8
 1992—1995 MG MGB#RV8|MG RV8
 1989, 1995—2005 MG F / MG TF|MG F|Rover austin 
 2002—2005, 2007- MG F / MG TF|MG TF

 Малолитражные автомобили
 1982—1990 Rover Metro|MG Metro
 2001—2005 MG ZR
 2007- MG 3

 Компактные автомобили
 1933—1934 MG KN
 1962—1968 BMC ADO16|MG 1100
 1967—1973 BMC ADO16|MG 1300

 Среднеразмерные автомобили
 1924—1927 MG 14/28
 1927—1929 MG 14/40
 1928—1933 MG 18/80
 1937—1939 MG VA
 1947—1953 MG Y-type
 1953—1956 MG Magnette|MG Magnette ZA
 1956—1958 MG Magnette|MG Magnette ZB
 1959—1961 MG Magnette|MG Magnette Mk. III
 1961—1968 MG Magnette|MG Magnette Mk. IV
 1983—1991 MG Maestro
 1985—1991 MG Montego
 2001—2005 MG ZS
 2009— MG 550
 2010— MG 350
 2011— MG 6
 2012— MG 5

 Полноразмерные автомобили
 1936—1939 MG SA
 1938—1939 MG WA
 2001—2005 MG ZT
 2007—2013 MG 7

 Суперкары
 2002—2005 MG XPower SV
 Кроссоверы
 2015— MG GS

 Гоночные автомобили
 1930—1931 MG 18/100|MG 18/100 «Tigress»
 1934 MG Q-type
 1935 MG R-type

 Прототипы
 1985 MG EX-E

 Микроавтобусы
 1980s Rover Metro/MG Metro van
 2003—2005 MG ZR/MG Express

Галерея

Примечания

Ссылки 

 MG Веб-сайт
 MG Веб-сайт (Китай)
 BBC фото: MG Heritage Day in Windsor

Rover
Торговые марки Великобритании
Компании, основанные в 1924 году
Автомобилестроительные компании Великобритании
Появились в 1924 году в Великобритании